Ted Sturgis ist der Name folgender Personen:

* Ted Sturgis (Musiker) (1913–1995), US-amerikanischer Jazzbassist
 Ted Sturgis (Regieassistent) (1927–1988), britischer Regieassistent